Het seizoen 2011/12 van de zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes competities op het ene hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 3 september 2011 en de laatste speelronde was op 12 mei 2012.
De kampioen van vorig seizoen (2010/11) was VV Noordwijk.

In maart 2012 werd de club VV Young Boys failliet verklaard. Nadat in oktober 2011 al enkele mensen van de club waren opgepakt wegens betrokkenheid van criminele activiteiten, bleek ook de schuld die de club had niet betaalbaar. Hierop werd de club uit de competitie gehaald en werden alle wedstrijden van de club dit seizoen als niet gespeeld verklaard. Zodoende waren er dit seizoen maar 24 in plaats van 26 wedstrijden.

Teams 
In het voorgaande seizoen degradeerden Vitesse Delft en Swift uit de Hoofdklasse A. DOVO, de kampioen van de Zaterdag Eerste klasse A, Sportlust '46, de kampioen in de Eerste klasse B en Bennekom, de kampioen van de Eerste klasse D promoveerden naar de Hoofdklasse A. Excelsior Maassluis en Scheveningen werden overgeplaatst naar de Hoofdklasse B. De degradant uit de Topklasse en SDC Putten, die verplaatst is van C naar A, nemen hun plaats in.

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** VV Young Boys uit de competitie gehaald, alle gespeelde wedstrijden ervan zijn als niet gespeeld verklaard.

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 

 Young Boys uit de competitie gehaald, alle gespeelde wedstrijden ervan zijn als niet gespeeld verklaard.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A